Николай Дойнов може да се отнася за:

 Николай Дойнов (р. 1963) – български поет;
 Николай Дойнов (р. 1972) – български журналист и телевизионен водещ.

Пояснителни страници